Pycnophyes spitzbergenensis är en djurart som tillhör fylumet pansarmaskar och som beskrevs av Andrej V. Adrianov 1995. 

Pycnophyes spitzbergenensis ingår i släktet Pycnophyes och familjen Pycnophyidae. Artens utbredningsområde är Norra Ishavet. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pansarmaskar
spitzbergenensis